Репродукция:
 Репродукция (в биологии) — воспроизводство организмами себе подобных.
 Репродукция (от  повторное, возобновляемое, воспроизводимое действие и  — произвожу):
 процесс (действие) — воспроизведение и размножение изображений (рисунков, чертежей, картин, фотоснимков, документов и т. п.);
 Результат процесса (действия) — воспроизведённый посредством печати рисунок, картина или фотографический снимок.
 Воспроизводство
Свойство системы производить другие системы, воспроизводящие наследственные характерные признаки базовой системы.
 Репродукция (фильм)